El término VSP puede referirse a:

 VSP, el acrónimo en inglés de VoIP Service Provider (Proveedor de Servicios de VoIP), empresa dedicada a conectar por teléfono los usuarios de Software VoIP, los usuarios de teléfonos convencional y celular usando un software de centralita telefónica (PBX).

 En geofísica, VSP es el acrónimo en inglés de Vertical Seismic Profile (Perfil Sísmico Vertical), registro sísmico usado en la industria petrolera, el cual consiste en colocar receptores a diferentes profundidades dentro del pozo, con espaciamiento constante entre las diferentes posiciones de receptores, (típicamente 15 metros). La fuente sísmica se coloca en superficie. Puede ser usado en diferentes configuraciones o geometrías: Cero Offset VSP, Offset VSP, VSP de Incidencia vertical, Walkaway VSP y VSP 3D.